Lie to Me se poate referi la :
 Lie to Me (serial TV) - Psihologia minciunii sau Minte-mă (2009-2011)
 Lie to Me (album)
 un episod din Buffy, spaima vampirilor